«Короли Догтауна» () — биографический драматический фильм режиссёра Кэтрин Хардвик, снятый по сценарию , рассказывающий историю становления скейтбординга в Южной Калифорнии в 1970-х годах.

Сюжет 
Молодые сёрферы Тони Альва,  и  из района Догтаун в Санта-Монике проводят много времени со , хозяином магазина для сёрферов. Ребята часто помогают Скипу в его магазине. У Скипа в магазине же находится и мастерская, где он создаёт доски для сёрфинга и скейтборды. Как-то раз Скип приносит в магазин новые полиуретановые колёса. Вся компания тут же отправляется тестировать их. Оказывается, что новые колёса увеличивают сцепление скейта с дорогой. Видя, как катаются эти подростки, Скип, у которого уже есть команда сёрфингистов, решает организовать ещё и команду скейтбордистов, которая получает название . Команда хорошо показывает себя на Национальных соревнованиях в  в 1975 году. Они показывают новое катание с движениями, отсылающими к сёрфингу. Парни тут же становятся местными знаменитостями.

В 1976 году на Южную Калифорнию обрушивается засуха. Власти просят жителей в целях экономии не наполнять свои бассейны водой. Подростки из Догтауна в это время занимаются тем, что слоняются по округе, высматривая дома, в которых нет хозяев. Пролезая в такие дворы, скейтбордисты катаются в чашах осушённых бассейнов. Журнал о скейтбординге делает об этом репортаж и помещает этих ребят на обложку. Теперь уже представителей команды Zephyr начинают преследовать спонсоры, рекламодатели и менеджеры из других команд, желая переманить этих парней к себе. Всё это раздражает Скипа, который не может платить большие деньги своей команде. Постепенно команда распадается, и пути друзей расходятся. Им даже приходится выступать друг против друга на соревнованиях.

Проходит некоторое время. Скипу, чтобы разрешить свои финансовые трудности, приходится продать свой магазин. Теперь он просто работает в его мастерской и создаёт доски. Скейтбордистам же удаётся собраться вместе, когда они узнают, что их приятель Сид, у которого всю жизнь были проблемы с равновесием, оказывается болен раком мозга. Друзья примиряются, катаясь в бассейне на заднем дворе дома Сида.

В ролях

Основные роли 

 Эмиль Хирш — 
 Джон Робинсон — 
 Виктор Расук — Тони Альва
 Хит Леджер — 
 Майкл Ангарано — Сид
 Никки Рид — Кэти Альва
 Ребекка Де Морнэй — Филейн
 Уильям Мэйпотер — Донни
  — Чино
 Элден Хенсон — Билли Зи
  — 
 Стефани Лимб — 
 Майк Огас — Боб Биньяк
 Дон Нгуйен — 
 Мелони Диас — Бланка
 Эдди Кахилл — Ларри Гордон
 Лаура Рэмси — Габриэль
 Стив Бадилло — 
 Пабло Шрайбер — 
 Америка Феррера — Мартышка
 София Вергара — Амелия
 Челси Хоббс — Кэролайн
  — Питер Дарлинг
 Шей Уигем — Дрейк Лэндон

Камео 

 Джонни Ноксвилл — Топпер Баркс
 Чарльз Напьер — Нуди
  — гость на вечеринке
 Тони Альва — гость на вечеринке
  — телережиссёр
  — стартер
 Тони Хоук — космонавт
 Джереми Реннер — менеджер Джея
 Джоэл Макхейл — телерепортёр
 Алексис Аркетт — трансвестит
 Бай Лин — фотограф
  — полицейский
  — фотограф

Саундтрек 
Альбом с саундтреком к фильму вышел в мае 2005 года. В качестве музыкального оформления в фильме использовались рок-композиции 1970-х годов. Хотя некоторые песни вышли чуть позже, чем время показанное в фильме. Также музыки в фильме использовалось много больше, чем попало на диск с саундтреком.

Критика 
Во время своего выхода фильм получил смешанные отзывы от критиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг «свежести» составляет 55 %. В своём консенсусном мнении критики отмечают, что хотя фильм хорошо снят, он лишён глубины и рекомендуют к просмотру документальный фильм Стейси Перальты об этих же событиях «» 2001 года. На Metacritic у фильма 56/100.

Издание The Monthly, как и Энтони Скотт из The New York Times похвалили игру Хита Леджера.

Со временем, тем не менее, фильм приобрел культовый статус. Журнал Empire поставил его на 417 место в своём списке «500 величайших фильмов всех времён».

Примечания 

Фильмы США 2005 года
Фильмы Германии 2005 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-биографии США
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы TriStar Pictures
Исторические фильмы о 1970-х годах
Фильмы о сёрфинге
Фильмы о скейтбординге
Фильмы на английском языке